Kvaløya er navnet på flere norske øer:
 Kvaløya (Troms) – en ø i Tromsø kommune i Troms
 Kvaløya (Finnmark) – en ø i Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark
 Kvaløya (Sømna) – en ø i Sømna kommune i Nordland
 Kvaløya (Vikna) – en ø i Vikna kommune i Trøndelag
 Kvaløya (Flatanger) – en ø i Flatanger kommune iTrøndelag
 Kvaløya (Austevoll) – en ø i Austevoll kommune med nedlagt færgekaj.